Henry Andrews (wiskundige) (1744-1820), wiskundige en astronoom
Henry Charles Andrews (1794-1830), botanicus
Henry John Andrews (1873-1919), Brits militair, ontvanger van het Victoria Cross
Henry Andrews (cricket) (1821-1865), cricketspeler
Henry Andrews (CSI), personage